

Geografia da França
Bretanha — região do noroeste da França (Bretagne em francês)

Comunas
Bretagne-de-Marsan — na região da Aquitânia, departamento de Landes
Bretagne (Território de Belfort) — região de Franche-Comté
Bretagne-d'Armagnac — região de Midi-Pyrénées, departamento de Gers
Bretagne (Indre) — região do Centro, departamento de Indre

Outros usos
Edifício Bretagne — em Higienópolis, estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos